Raveleijn (attractie), attractie in de Efteling
 Raveleijn (televisieserie), televisieserie naar aanleiding van het Raveleijn-complex
 Raveleijn (boek), van Paul van Loon